La Sirène steht für:
 Compagnie La Sirène, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 La Sirène (1904), französischer Fantasyfilm aus dem Jahre 1904 von Georges Méliès 
 La Sirène (2023), französisch-deutsch-luxemburgisch-belgischer Animationsfilm unter der Regie von Sepideh Farsi aus dem Jahr 2023
 La sirène (Oper), von Daniel Auber (1844)

Siehe auch:
 Sirène